Seweryniwka () ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Seweryniwka (Manewytschi), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi
 Seweryniwka (Schmerynka), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Schmerynka
 Seweryniwka (Jampil), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Jampil
 Seweryniwka (Ljubar), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Ljubar
 Seweryniwka (Makariw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Makariw
 Seweryniwka (Taraschtscha), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Taraschtscha
 Seweryniwka (Oleksandriwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandriwka
 Seweryniwka (Iwaniwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Iwaniwka
 Seweryniwka (Sumy), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy
 Seweryniwka (Trostjanez), Ansiedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Trostjanez